Romp (anatomie), een lichaamsdeel
Torso (kunst), kunst met de romp als hoofdthema
 Torso (film), de Engelstalige titel van de Italiaanse thriller/horrorfilm I corpi presentano tracce di violenza carnale uit 1973
 Boudisque#Torso, een platenlabel